Dunfermline Athletic Football Club je skotský fotbalový klub z města Dunfermline. Do dějin evropského fotbalu se zapsal především v 60. letech 20. století, kdy prožíval svou zlatou éru. V sezóně 1968/69 se probojoval do semifinále Poháru vítězů pohárů. Ve stejném poháru prošel v sezóně 1961/62 do čtvrtfinále. Hrál i čtvrtfinále Veletržního poháru 1965/66. V 70. letech začal klub procházet krizí, do evropských pohárů se vrátil až v nultých letech 21. století.

Kompletní výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

 
Skotské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885